Miguel Caballero Rojo (ミゲル・カバジェロ・ロホ, Migeru Kabajero Roho) es un personaje español de la serie de videojuegos de lucha Tekken. Apareció por primera vez en el videojuego Tekken 6 en el año 2007 para máquinas arcade y en el año 2009 para consolas de séptima generación, es conocido por ser el único personaje de habla hispana en toda la saga Tekken y por ser el personaje más varonil del videojuego.

Diseño 
Miguel fue diseñado para Tekken 6 siguiendo el ejemplo de los estereotipos españoles en los videojuegos (como lo fue el personaje de Vega, del videojuego Street Fighter). Su indumentaria consiste en una típica vestimenta de torero (pese a que no se haya mencionado que el personaje se dedique a la tauromaquia). Poco tiempo después el productor y director ejecutivo de Tekken, Katsuhiro Harada, declaró en una entrevista del año 2010 que se sentía arrepentido de haber incluido a Miguel con traje de torero en Tekken 6, siendo esa una de las razones por las que en Tekken Tag Tournament 2 su vestimenta cambia de forma radical, añadiéndole una chaqueta naranja y un pantalón verde-oliva.

La personalidad de Miguel es percibida como pendenciera y orgullosa. Posee una actitud de «lobo solitario», gozando de pasión por las peleas. Su mayor debilidad es su hermana menor, por la que demuestra un amor, respeto y preocupación que llega al nivel de sobreprotección.

Físicamente este personaje es descrito como un hombre de muy alta estatura, y con la piel bronceada, posee un cuerpo con vellos musculado y muy definido tiene el cabello marrón alborotado y ondulado y posee una sombra de barba, se muestra como un personaje imponente a primera vista.

Historia

Tekken 6 

Ya desde muy joven, Miguel había demostrado ser una persona problemática y con carácter rebelde; su personalidad arrogante y pendenciera no hacía sino provocar peleas. Debido a su mala relación con sus padres, Miguel abandonó su casa a la edad de 15 años, comenzando a trabajar de camarero. La única persona que realmente quería y apoyaba a Miguel era su hermana pequeña, quien era su mayor debilidad y símbolo de amor fraternal.

Cierto día, después de enterarse de que su hermana iba a casarse, Miguel se puso tan furioso que incluso pensó en asesinar al novio. Sin embargo, no queriendo disgustar a su hermana, Miguel consintió el matrimonio. 

Debido a la mala relación que tenía con sus padres, Miguel decidió no asistir y observar el enlace desde fuera de la iglesia. En ese momento, unos aviones de la Mishima Zaibatsu bombardearon el lugar, incluyendo la propia iglesia. Cuando las llamas y el humo se disiparon, Miguel encontró el cadáver de su hermana entre los escombros.

Al enterarse de que el ataque fue ordenado por la Mishima Zaibatsu, Miguel juró vengarse de Jin Kazama, a quien consideraba responsable del ataque. Al convocarse el VI Torneo del Rey del Puño de Acero, Miguel creyó que era la oportunidad perfecta.

Tekken 7 

Tras perder a su hermana en un ataque aéreo ordenado por la Mishima Zaibatsu, la cual estaba bajo la dirección de Jin Kazama, Miguel Caballero Rojo dedicó su vida a buscar venganza. Sin embargo, cuando Jin desapareció sin dejar ningún rastro, el propósito en la vida de Miguel se esfumó junto con él.

De ahí en adelante, Miguel empezó a vagar como un espectro, de pueblo en pueblo, todos destrozados por la guerra que todavía se desarrollaba. Un día, mientras deambulaba entre los edificios semidestruidos, tropezó con un hombre con capucha que le era muy familiar. Ahí, frente suyo, se dio cuenta inmediatamente que este vagabundo anónimo resultó ser su peor enemigo, Jin.

Consumido por la ira, Miguel se volvió frenético y terminó asesinándolo de forma muy violenta.

Curiosidades 
 Se presume que sea católico, pues en una de sus celebraciones tras ganar una batalla afirma que acababa de confesarse.

 En Tekken 6 la voz de Miguel pertenece al actor estadounidense Liam O'Brien, y habla en inglés. En Tekken Tag Tournament 2 se cambió completamente al español (al igual que otros personajes para que hablaran en su idioma nativo) y su voz pertenece al actor de doblaje Héctor Garay.

 Miguel puede ser personalizado para adoptar la vestimenta de otros muchos personajes; The Undertaker, el célebre luchador de la WWE; John Rambo, el protagonista de las películas Rambo; Leon S. Kennedy, de la saga de videojuegos Resident Evil; Dante, de la serie de videojuegos Devil May Cry; o el personaje de Antonio Banderas en la película El Mariachi.

 Sus peleas se desarrollan en una simulación de la fiesta de la Tomatina de la localidad española de Buñol.

 Es el único personaje luchador español en toda la franquicia Tekken.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial (en japonés)
 Miguel's page on the Tekken Forces fansite (en inglés)
 Artículo en la Tekkenpedia (en inglés)
 Artículo en The Tekken Wiki (en inglés)
 Noticia en Pixfans (en español)

Personajes de Tekken
Españoles ficticios en los videojuegos